Unionsfördrag kan syfta på:

Unionsfördraget (1706) – det fördrag som låg till grund för Unionsakterna (1707) mellan England och Scottland
Unionsfördraget eller Maastrichtfördraget, se Fördraget om Europeiska unionen

Se även
Unionsakt
Traktat